Bich ist der Familienname folgender Personen:
 Albino Bich (1901–??), italienischer Biathlet
 Giulio Bich (1907–2003), italienischer Ski- und Bergsportler
 Marcel Bich (1914–1994), französischer Industrieller
 Mathieu Bich, französischer Zauberkünstler

Siehe auch:
 Bisch
 Bish
 Bitsch (Begriffsklärung)
 Bitch